Mužská dvouhra Gerry Weber Open 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže halleského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Roger Federer.

Vítězem se stal 21letý nenasazený Chorvat Borna Ćorić, jenž ve finále zdolal 36letou švýcarskou světovou jedničku Rogera Federera po třísetovém průběhu 7–6, 3–6 a 6–2. Během úvodního tiebreaku měl Švýcar dva setboly, které neproměnil. Naopak Chorvat poté svou první příležitost na ukončení sady využil. V celém turnaji ztratil na podání jen dva gamy.

V probíhající sezóně si Ćorić připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo po triumfu na Grand Prix Hassan II 2017 druhý singlový titul z okruhu ATP Tour, a první na trávě i v kategorii ATP World Tour 500. Bodový zisk jej po turnaji posunul na nové kariérní maximum, když mu 25. června 2018 patřila 21. příčka. Devítinásobný šampion turnaje Federer vzhledem k neobhajobě titulu přišel o post světové jedničky, kam se po týdnu vrátil Rafael Nadal s minimálním náskokem 50 bodů. Ćorić také ukončil Švýcarovu 20zápasovou neporazitelnost na travnatém povrchu, přestože do Halle přijížděl s významně pasivním poměrem travnatých utkání 2–12. Již v úvodním kole zdolal světovou trojku Alexandra Zvereva.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2018
ATP World Tour 2018